Beyazid o Bayaceto es el nombre de varias personalidades otomanas:

 Beyazid I, sultán de 1389 a 1402.
 Beyazid II, sultán de 1481 a 1512.
 Bayezid, cuarto hijo del sultán Ahmed I.